Розанов Анатолій

Відомі представники 

 Розанов Анатолій Анатолійович (1921—1978) — радянський дипломат, Надзвичайний і Повноважний Посланник I класу.
 Розанов Анатолій Аркадійович (. 1956) — керівник Центру досліджень зовнішньої політики США Факультету міжнародних відносин БГУ.
 Розанов Анатолій Володимирович ( 1954) — радянський, український і російський композитор, музичний продюсер та музикант, продюсер та автор музики гурту «Фрістайл».
 Розанов Анатолій Григорович (1883—1956) — український історик та краєзнавець.
 Розанов Анатолій Сергійович (1926—2014) — російський піаніст, музикознавець, професор Московської консерваторії.

Сторінки зі списками однофамільців-тезок